Wallington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wallington, Hampshire, 
 Wallington, Hertfordshire, England, Hertfordshire, 
 Wallington, London – en ort i London Borough of Sutton, Storlondon, England

USA 

 Wallington (ort i USA), New Jersey, Bergen County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar